«Весна» — название нескольких картин:
 «Весна» — картина Сандро Боттичелли, написанная в 1478 году.
 «Весна» — картина Джузеппе Арчимбольдо из цикла «Времена года», написанная в 1563 году.
 «Весна» — картина Пьера Огюста Кота, написанная в 1873 году.
 «Весна» — картина Эдуарда Мане, написанная в 1881 году.
 «Весна» — картина Алексея Саврасова, написанная в 1883 году.
 «Весна» — картина Виктора Борисова-Мусатова, написанная в 1898—1901 годах.
 «Весна» — картина Константина Коровина, написанная в 1917 году.
 «Весна» — картина Кузьмы Петрова-Водкина, написанная в 1935 году.
 «Весна» — картина Аркадия Пластова, написанная в 1954 году.